Улпу може да се отнася за:

 Улпу – финландско име
 Улпу – кратер на Венера